Однажды в Риме:
 «Однажды в Риме» — приключенческая мелодрама 2002 года, реж. Стив Пурселл.
 «Однажды в Риме» — американская кинокомедия 2010 года, реж. Марк Джонсон.